Scriabine ou Skriabine (, , Skrjabin) est un nom propre russe ou ukrainien.

Patronyme 
 Alexandre Scriabine (1872-1915), compositeur russe
 Ariadna Scriabine (1905-1944), fille d'Alexandre Scriabine, poétesse russe, héroïne de la résistance française
 Constantin Scriabine (1878-1972), parasitologiste russe
 Julian Scriabine (1908-1919), fils d'Alexandre Scriabine
 Marina Scriabine (1911-1998), fille d'Alexandre Scriabine, musicologue et compositrice française
 Viatcheslav Mikhaïlovitch Skriabine (1890-1986), plus connu sous le pseudonyme de Molotov, politicien et diplomate de l'Union soviétique

Musique 
 Scriabine, groupe de rock ukrainien.